La Charge est le titre de plusieurs œuvres :
 La Charge, un journal hebdomadaire satirique français créé par Alfred Le Petit en 1870.  
 La Charge, un tableau peint par Ramon Casas en 1899.

Voir aussi